Dolls, film documentario del regista Diana El Jeiroudi del 2007
Dolls, film della regista Susan Luciani del 2006
Dolls, film drammatico del regista Takeshi Kitano del 2002
Dolls, film horror del regista Stuart Gordon del 1987
Dolls, film muto in bianco e nero del 1912